NJP ist eine Abkürzung für:
 New Journal of Physics
 Neue Japan-Partei

Abkürzung